Ле́рмонтов — русская дворянская фамилия шотландского происхождения.

Лермонтовы — дворянский род. Известные носители фамилии:
 Лермонтов, Александр Михайлович (1838—1906) — русский генерал-майор от кавалерии.
 Лермонтов, Владимир Николаевич (Лермантов; 1796—1872) — русский военный инженер, генерал-майор.
 Лермонтов, Всеволод Николаевич ((1812—1877) — русский генерал-лейтенант.
 
 Лермонтов, Николай Юрьевич (1867—1949) — русский инженер-архитектор.
 Лермонтов, Сергей Александрович (1861—1932) — российский дипломат.

Связанные с М. Ю. Лермонтовым 
 Лермонтов — город в Ставропольском крае, названный именем поэта.
 «Лермонтов» — художественный фильм (СССР, 1943)
 «Лермонтов» — художественный фильм (СССР, 1986, режиссёр Николай Бурляев).
 «Михаил Лермонтов» — пассажирский теплоход, потерпевший кораблекрушение 16 февраля 1986 года возле берегов Новой Зеландии.
 «М. Ю. Лермонтов» — пассажирское судно 785 проекта, 1958 год постройки, эксплуатировавшееся на Енисее.
 (2222) Лермонтов — астероид.



См. также 
 Лермантов